Der Suzuki Swace ist ein Kompaktklasse-Kombi des japanischen Automobilherstellers Suzuki.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug im September 2020. Seit November 2020 wird der Swace in Europa verkauft. Eine überarbeitete Version debütierte im Februar 2023.

Hintergrund 
Der Swace basiert auf der im Oktober 2018 vorgestellten Kombi-Version der Corolla-Baureihe E210 von Toyota. Bereits 2017 beschlossen die beiden japanischen Hersteller eine Partnerschaft. Neben dem Swace wird auch das SUV Across auf Basis des Toyota RAV4 in die Modellpalette Suzukis integriert. Im Gegenzug entwickelt Suzuki für Indien und Afrika Fahrzeuge, die dann auch als Toyota vermarktet werden. So basiert der seit Juni 2019 in Indien erhältliche Toyota Glanza auf der zweiten Generation des Suzuki Baleno.

Technische Daten 
Angetrieben wurde der Vollhybrid bis zur Modellpflege von einem 1,8-Liter-Ottomotor mit 72 kW (98 PS) sowie einem Elektromotor mit 52 kW (72 PS). Die Systemleistung wird mit 90 kW (122 PS) angegeben. Der Lithium-Ionen-Akkumulator hat einen Energieinhalt von 1,3 kWh. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 180 km/h elektronisch begrenzt. Die Daten entsprechen damit denen des entsprechenden Corolla-Modells. Mit der Überarbeitung einher geht eine Erhöhung der Leistung des Elektromotors auf 70 kW (95 PS) sowie der Systemleistung auf 103 kW (140 PS).

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2020 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 2.835 Suzuki Swace neu zugelassen worden. Mit 1.647 Einheiten war 2021 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombi